Джон Дарси (; примерно 1317 — 5 марта 1356, Ноттон, Йоркшир, Королевство Англия) — английский аристократ, крупный землевладелец из северной части королевства, 2-й барон Дарси из Найта с 1347 года. Участник Столетней войны, констебль лондонского Тауэра.

Биография 
Джон Дарси принадлежал к знатному роду французского происхождения, представители которого владели землями в северных графствах Англии. Он родился примерно в 1317 году и стал старшим сыном Джона Дарси, и его второй жены Эммелины Херон. В 1324 году, будучи ещё ребёнком, Джон-младший сопровождал отца в его поездке в Ирландию. В 1332 году Джон-старший был впервые вызван в парламент как лорд Дарси из Найта, и его сын стал с этого момента наследником баронского титула. На первом этапе Столетней войны Дарси командовал ротой вместе с Уолтером Мэнни. Он сражался при Креси (1346), участвовал в осаде Кале (1346—1347). Король Эдуард III наградил Джона за службу ежегодной рентой в 40 фунтов (1341), должностью управляющего ленами короны в Холдернессе (1344), рентой в 200 фунтов (1346). В последнем случае речь шла о финансировании службы Дарси в качестве рыцаря-баннерета.

После смерти отца в 1347 году Джон унаследовал обширные семейные владения, баронский титул и должность констебля Тауэра. В сентябре того же года он участвовал в мирных переговорах с Францией, которые закончились безрезультатно. В отличие от отца, Дарси никогда не занимал высоких придворных должностей. Тем не менее с 1348 года до самой смерти его регулярно вызывали в парламент. Барон умер 5 марта 1356 года в замке Ноттон в Йоркшире и был похоронен в аббатстве Гисборо.

Джон Дарси был женат дважды. До 1332 года он женился на Элеаноре Холланд, дочери Роберта Холланда, 1-го барона Холланда, и Мод ла Зуш; овдовев, в 1344 году барон вступил в брак с Элизабет Мейнилл, дочерью Николаса Мейнилла, барона Мейнилла, и Элис де Рос. Во втором браке родились двое сыновей — Джон, и Филипп, третий и четвёртый бароны Дарси из Найта соответственно.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Дарси из Найта
Бароны Англии XIV века
Констебли Тауэра
Участники битвы при Креси
Участники осады Кале (1346)
Рыцари-баннереты Англии
Джон Дарси, 2-й барон Дарси из Найта